Rădulescu este un nume de familie românesc care se poate referi la:

Vezi și
 Radu (nume)
 Rădescu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

Nume de familie românești